Popa
Popa (mareação)

Pessoas
Marius Popa
Vasko Popa

Desambiguação